Вязьмитинов — русская фамилия. Известные носители:

 Вязьмитинов, Александр Александрович — Георгиевский кавалер; ротмистр; 6 апреля 1915.
 Вязьмитинов, Василий Ефимович (1874—1929) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны; служил в Муромском 21-м пехотномй полку; поэт.

См. также 
 Вязмитинов